1312 Vassar – asteroide della fascia principale 
 Vassar College – college della città di Poughkeepsie negli Stati Uniti
 Ghiacciaio Vassar – ghiacciaio dell'Alaska
 Vassar – centro abitato del Michigan

Persone 

 Matthew Vassar – mercante, filantropo e birraio statunitense 
 Phil Vassar – cantautore country statunitense